Erythrai kan syfta på:

 Erythrai, Boiotien – en tidigare stad under antiken i Boiotie i dagens Grekland
 Erythrai, Mindre Asien –  en av de tolv städerna under antiken i joniska förbundet i Mindre Asien i dagens Turkiet